Morawy peut désigner :

Toponymie
Morawy est le nom polonais de la Moravie. 

en Pologne :
 Morawy, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Morawy, village de la voïvodie de Poméranie
 Morawy, village de la voïvodie de Mazovie